Берье́ () — французская фамилия.

  — французский политический деятель.
 Берье, Пьер Никола (Берье-отец; ; 1757—1841) — французский адвокат. Его дети:
 Берье, Пьер-Антуан (Берье-сын; 1790—1868) — французский адвокат и политический деятель;
 Берье, Ипполит (Hippolyte-Nicolas Berryer; 1795—1857) — французский генерал;
 Берье, Мари (Marie-Jeanne-Joséphine Berryer) — чья супружеская неверность привела к созданию в Париже лицея имени её мужа — Лицей Жансон-де-Сайи.

Примечания